Viktor Klimenko ist der Name folgender Personen:

* Viktor Klimenko (Sänger) (* 1942), finnischer Sänger und Schauspieler
 Viktor Klimenko (* 1949), russischer Turner, siehe Wiktor Jakowlewitsch Klimenko